Де́главс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Деглавс, Август — латышский писатель.
 Деглавс, Арнольд Фридрихович — председатель Рижского исполнительного комитета.
 Деглавс, Фрицис Юрьевич — советский политический деятель.

См. также 
 Велта Деглава (Чеботаренок) — латышская журналистка, филолог и политик.